Pas del Llop (Abella de la Conca), collada entre els municipis d'Abella de la Conca i Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Pas del Llop (Arles), lloc de la comuna d'Arles, al Vallespir, a l'extrem occidental del terme.
 Pas del Llop (Castissent), collada entre els municipis de Sant Esteve de la Sarga i Tremp, al Pallars Jussà.
 Pas del Llop (Cornellà de la Ribera), collada als límits dels municipis de Cornellà de la Ribera i Montner, al Rosselló.
 Pas del Llop (Montsec), collada entre els municipis d'Àger, a la Noguera, i de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà.